Dvorska je ime več naselij:
 Dvorska, Hrvaška - naselje v Občini Suhopolje, Virovitiško-podravska županija, Hrvaška
 Dvorska, Srbija - naselje v Občini Krupanj, Mačvanski upravni okraj, Srbija.

Glej tudi 
 Dvorska vas